Brian James (nato nel 1955), chitarrista britannico ex appartenente della band punk The Damned
 Brian Gerard James (nato nel 1969), wrestler statunitense
 Brian James (nato nel 1943), giocatore di rugby australiano
 Brian James (1918-2009), attore televisivo australiano
 Brian James (nato nel 1956), allenatore di pallacanestro statunitense
 Brian James (1934-2000), giocatore di cricket inglese
 Brian d'Arcy James (nato nel 1968), attore e musicista statunitense
 Brian R. James (nato nel 1974), game designer ingegnere informatico statunitense
 Brian James, scrittore statunitense autore del libro Bionde Zombie